Barbero kan syfta på:

 Barbero (auktor) 
 Cayo Barbero – en ö i Kuba